Опенки — название населённых пунктов:

 Опенки — посёлок в Пролетарском районе Ростовской области России.
 Опенки — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Опёнок